Амбрим:

 Амбрим — остров в Тихом океане в архипелаге Новые Гебриды. Входит в состав государства Вануату. 
 Амбрим — активный вулкан в провинции Малампа на одноимённом острове Вануату.